Albrechtice – comune del distretto di Karviná, nella regione di Moravia-Slesia
 Albrechtice – comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
 Albrechtice nad Orlicí – comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
 Albrechtice nad Vltavou – comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
 Albrechtice v Jizerských horách – comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec